

Geografia
 Lebo – comune del Kansas

Persone
 António Lebo Lebo – calciatore angolano
 Jeff Lebo – allenatore di pallacanestro statunitense